Miejscowości w Polsce, na Ukrainie i Białorusi:
 Daniłówka Druga
 Daniłówka Pierwsza
 Daniłówka – wieś na Ukrainie
Daniłówka – dawna osada na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Tumiłowicze.

Linki zewnętrzne